Niemcy:
 Süd – okręg administracyjny (Stadtbezirk) w Bremie
 Süd – okręg administracyjny (Stadtbezirk) w Bremerhaven
 Süd – dzielnica Frankfurtu nad Odrą

Zobacz też:
 Sud
 Sued